

Geografia 
 Argentina
 Villa Huidobro – città nella provincia di Córdoba, capoluogo del Dipartimento di General Roca

Persone 
 Bernardo de Velazco y Huidobro – militare spagnolo, ultimo governatore spagnolo dell'Intendenza del Paraguay
 Borja Huidobro – architetto cileno
 Eleuterio Fernández Huidobro – politico, giornalista, scrittore e guerrigliero uruguaiano
 Pascual Ruiz Huidobro – militare spagnolo del Vicereame del Río de la Plata
 Vicente Huidobro – poeta cileno, ideatore del creazionismo poetico